Соревнования в мужском фристайле в дисциплине Ски-кросс на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 1 и 2 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

Соревновалось 36 спортсменов из 15 стран мира. 

Действующим чемпионом мира являлся шведский лыжник Виктор Элинг Норберг.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC-7)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвовали 36 лыжников. В следующий раунд вышло 32 спортсмена, показавших лучший результат.

Плей-офф

1/8 финала 

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 5

Заезд 7

Заезд 2

Заезд 4

Заезд 6

Заезд 8

Четвертьфинал 

Заезд 1

Заезд 3

Заезд  2

Заезд 4

Полуфинал 

Заезд 1

Заезд 2

Финалы

Утешительный финал В

Финал А

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019